Сванте Корнелл (, 1975) — шведский учёный, специализирующийся на политике и вопросах безопасности в Евразии, в особенности в Закавказье, Турции и Центральной Азии. Директор и соучредитель расположенного в Стокгольме  (ISDP), директор по исследованиям Института Центральной Азии и Кавказа и Программы исследований «Шелковый путь» (), связанного с ИПБР и  университета Джонса Хопкинса.

Образование 
Корнелл обучался на кафедре международных отношений Ближневосточного технического университет (Анкара, Турция). Получил степень доктора философии в области «Исследования проблем мира и конфликтов» в Уппсальском университете (Уппсала, Швеция).

Карьера 
С 2002 по 2003 год работал руководителем курса Изучения Кавказа Института зарубежной службы Государственного департамента США. С 2003 по 2007 год он работал адъюнкт-профессором по Восточно-европейским исследованиям в Уппсальском университете. Он так же некоторое время преподавал в .

Помимо занимаемых должностей в ИПБР (ISDP) и ИЦАК-ПИШП (CACI-SRSP), он так же является ассоциированным профессором-исследователем школы передовых международных исследований университета Джонса Хопкинса и адъюнкт-профессором (по совместительству) в университете Упсалы.

Критика 
Американский журналист Джошуа Кучера в своей статье о книге Корнелла «Azerbaijan Since Independence» отмечает, что Корнелл в основном придерживается проазербайджанской позиции. Его описание ситуации как неизбежной снимает с Азербайджана ответственность за свои действия, с чем можно было бы поспорить. Но при этом он хорошо знает Азербайджан и этот анализ стоит рассматривать. Ричард Каузларич (Richard D. Kauzlarich) высказывая критические замечания о книге отмечает, что большая часть книги посвящена Нагорному Карабаху, где Корнелл описывает конфликт с точки зрения армянских злодеяний против азербайджанцев.

Связь с азербайджанским лобби
Институт политики безопасности и развития Сванте Корнелла финансируется главной лоббистской организацией официального Баку - Европейско-азербайджанским обществом (TEAS) . TEAS уже давно находится в центре внимания правозащитных организаций, которые внимательно следят за усилиями официального Азербайджана по проникновению в ряды европейских политиков и представителей научных кругов и продвижению позиции режима Алиева
.

Достижения и награды 
Корнелл является почетным доктором Национальной академии наук Азербайджана.

Публикации

Книги 
 Cornell, Svante E. Small Nations and Great Powers: A Study of Ethnopolitical Conflict, 2001. ISBN 0-7007-1162-7
 Cornell, Svante E. The Wider Black Sea Region: An Emerging Hub in European Security, Central Asia-Caucasus Institute & Silk Road Studies Program, 2006. ISBN 91-85473-27-8
 Cornell, Svante E. Georgia after the Rose Revolution: Geopolitical Predicament and Implications for U.S. Policy, Army War College monograph, 2007.
 Cornell, Svante E.; Starr, S. Frederick., eds. The Guns of August 2008: Russia’s War in Georgia, 2009. ISBN 978-0-7656-2507-6
 Cornell, Svante E. Azerbaijan Since Independence, 2010. ISBN 978-0-7656-3002-5

Примечания

Ссылки 
 Резюме на сайте ШПМИ университета Джонса Хопкинса

Преподаватели вузов Швеции
Политологи Швеции